Теклевка, Теклёвка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Теклевка — посёлок в Уваровичском поссовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области

Россия 
 Теклевка — деревня, Шумячский район Смоленской области

Украина 
 Винницкая область
 Теклевка — село,  Крыжопольский район
 Теклёвка — село,  Жмеринский район
 Житомирская область
 Текловка — село,  Овручский район
 Тернопольская область
 Теклевка — село,  Гусятинский район
 Теклевка — село,  Подволочисский район
 Хмельницкая область
 Теклевка — село,  Каменец-Подольский район